Пингвин је београдска радио-станица настала средином јесени 1991. године. Почела је са радом искључиво као музичка радио-станица, да би после месец дана кренуле и ауторске радио-емисије: Шест лаких комада, Облак у бермудама, Топ листа „Иди ми, дођи ми“, 1001 ноћ радио „Пингвина“,...

Окупила је тадашњи „крем“ радијског и телевизијског водитељства:  Дача Коцјан, Ивана Бојић, Дуле Национале, Диди, Лејла...
Од 2011. "Пингвин"  прелази у власништво Радија С и почиње да пушта домаћу фолк музику, а од децембра 2015. је постао Радио С3 (трећи програм Pадија С).

Радио Пингвин

С3